Theron se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pieter D. Theron
 Johannes Jacobus Theron